Heidenacker ist der Name folgender Orte:

 Heidenacker (Biederbach), Ortsteil von Biederbach, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Heidenacker (Oppenau), Ortsteil von Oppenau, Ortenaukreis, Baden-Württemberg